MacAdam oder Macadam steht für

 MacAdam-Ellipse (nach David L(ewis) MacAdam), Bereich von Farbtönen, die zu einem Bezugsfarbton als mit gleichen Abstand wahrgenommenen werden.

MacAdam, Macadam oder McAdam ist der Familienname folgender Personen:
 Al MacAdam (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 John Macadam (1827–1865), australischer Wissenschaftler schottischer Abstammung, Namensgeber der Pflanzengattung Macadamia

Siehe auch:
 McAdam
 Makadam, Bezeichnung eines Straßenbelags (nach John Loudon McAdam (1756–1836))